Шко́ла злосло́вия:
 «» — пьеса Ричарда Шеридана (1777).
 «» — увертюра Сэмюэла Барбера (1931).
 «» — немой фильм Бертрама Филипса (Великобритания, 1923).
 «» — утерянный звуковой фильм Мориса Элви (Великобритания, 1930).
 «Школа злословия» — фильм-спектакль в исполнении артистов МХТ (СССР, Мосфильм, 1952).
 «Школа злословия» — телепередача на канале НТВ.